

Джанкой — місто республіканського підпорядкування АР Крим, адміністративний центр Джанкойського району
 Джанкой — вузлова залізнична станція Кримської дирекції Придніпровської залізниці
 «Джанкой» — колишнє військове транспортне судно (списано та виключено зі складу Військово-Морських сил України у 2013 році)